SIOC () — семантическая технология соединённых онлайн-сообществ.

Пример 
<sioc:Post rdf:about="http://johnbreslin.com/blog/2006/09/07/creating-connections-between-discussion-clouds-with-sioc/">
    <dc:title>Creating connections between discussion clouds with SIOC</dc:title>
    <dcterms:created>2006-09-07T09:33:30Z</dcterms:created>
    <sioc:has_container rdf:resource="http://johnbreslin.com/blog/index.php?sioc_type=site#weblog"/>
    <sioc:has_creator>
        <sioc:User rdf:about="http://johnbreslin.com/blog/author/cloud/" rdfs:label="Cloud">
            <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://johnbreslin.com/blog/index.php?sioc_type=user&sioc_id=1"/>
        </sioc:User>
    </sioc:has_creator>
    <sioc:content>SIOC provides a unified vocabulary for content and interaction description: a semantic layer that can co-exist with existing discussion platforms.
    </sioc:content>
    <sioc:topic rdfs:label="Semantic Web" rdf:resource="http://johnbreslin.com/blog/category/semantic-web/"/>
    <sioc:topic rdfs:label="Blogs" rdf:resource="http://johnbreslin.com/blog/category/blogs/"/>
    <sioc:has_reply>
        <sioc:Post rdf:about="http://johnbreslin.com/blog/2006/09/07/creating-connections-between-discussion-clouds-with-sioc/#comment-123928">
            <rdfs:seeAlso rdf:resource="http://johnbreslin.com/blog/index.php?sioc_type=comment&sioc_id=123928"/>
        </sioc:Post>
    </sioc:has_reply>
</sioc:Post>

IRC 

 Чат с экспертами SIOC

См. также 
 RDF
 DOAP
 SKOS
 XML

Ссылки 

 SIOC Project 
 SIOC Ontology Спецификация 
 SIOC Приложения 
 SIOC Браузер

Социальный веб
Семантическая паутина